Resident Evil – media franchise comprendente videogiochi, film, romanzi e fumetti
Resident Evil – videogioco del 1996
Resident Evil – videogioco del 2002, remake del precedente
Resident Evil – film del 2002 ispirato al videogioco
Resident Evil – serie di film ispirata al videogioco
Resident Evil – serie televisiva del 2022
Resident Evil – serie a fumetti ispirata al videogioco e ai suoi seguiti
Resident Evil – singolo di DJ Tayone del 2017 realizzato con Izi e Clementino